Gavrilov 
Gavrilov, cratere lunare.
Gavrilov-Jam (Gavrilov-Yam), città della Russia europea.
4658 Gavrilov, asteroide della fascia principale.
Andrej Gavrilov (n. 1955), pianista russo.